Ґіневет () — село в марзі Арарат, у центрі Вірменії.

Клімат холодний напівсухий (степовий).

Примітки

Джерела 
Національна статистична служба Республіки Вірменія 

Села Вірменії
Арарат